Суперкубок Німеччини з футболу 1990 — 4-й офіційний розіграш турніру (7-й розіграш, враховуючи офіційні та неофіційні матчі турніру). Матч відбувся 31 липня 1990 року між чемпіоном Німеччини «Баварією» та володарем кубка Німеччини «Кайзерслаутерном».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 
 Матч на transfermarkt 

ФРН
1990
1990 у німецькому спорті